Loděnice může být:

obecně
 loděnice (přístav), místo sloužící k výrobě a opravě lodí – tedy doky (suchý dok)
 loděnice (sport), skladiště a dílna pro skladování a údržbu sportovních lodí
 loděnice (firma), společnost, která vyrábí lodě

názvy sídel
 Loděnice (okres Beroun) (původním názvem též Lodenice) – obec v okrese Beroun
 Loděnice (zámek)
 Loděnice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov, dříve v okrese Znojmo
 Loděnice (zámek, okres Brno-venkov)
 Horní Loděnice, dříve Německá Loděnice – obec v okrese Olomouc
 Loděnice (Jedousov) – část obce Jedousov v okrese Pardubice
 Loděnice (Holasovice) – část obce Holasovice v okrese Opava
 Loděnice (zámek, okres Opava)
 Moravská Loděnice – dříve samostatná obec, nyní součást obce Bohuňovice v okrese Olomouc

vodní toky
 Loděnice (přítok Berounky) – potok protékající Loděnicemi v okrese Beroun, nazývaný též Kačák, Kačický potok nebo Lodenice.

podobná slova
 Lodenice – část obce Mšecké Žehrovice v okrese Rakovník. Po ní je též pojmenován Lodenický rybník.

Související články 
 Ledenice

Externí odkazy